Valdemanco är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Valdemanco ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Valdemanco är huvudsakligen kuperad, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Valdemanco. Runt Valdemanco är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Guadalix de la Sierra,  km söder om Valdemanco. Trakten runt Valdemanco består i huvudsak av gräsmarker.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid